Гильермо Ортис:
 Ортис, Гильермо Луис (род. 1992) — аргентинский футболист, защитник.
 Ортис, Гильермо Ригондо (род. 1980) — кубинский боксёр.